El término espantalobos puede hacer referencia a:

 El nombre común de la planta Osyris alba;
 El nombre común de la planta Colutea arborescens.